Hilaritas (lateinisch; deutsch „Frohsinn, Heiterkeit“) steht für:

 Hilaritas (römische Mythologie) – Gottheit, die eine heitere Gelassenheit bewirkt
 (996) Hilaritas, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Theatergruppe Hilaritas, eine Jugendtheatergruppe in Korneuburg
 Burschenschaft Hilaritas Stuttgart, eine Studentenverbindung in Stuttgart
 Verein studierender Frauen Hilaritas Bonn, die erste Damenverbindung in Deutschland